Los Prados puede hacer referencia a:

 Los Prados: localidad del municipio de Liérganes, en Cantabria, España.
 Los Prados: barrio de la ciudad de Málaga, en Andalucía, España.
 Los Prados: barrio de la ciudad de Albacete, en Castilla-La Mancha, España.
 Los Prados: localidad del municipio de Ronda, en Andalucía, España.
 Los Prados: sector del Distrito Nacional en República Dominicana.